Joziel Ferreira Carlos (São João de Meriti, 22 de abril de 1966), mais conhecido como Professor Joziel, é um militar reformado e ex-Deputado federal filiado ao Patriota.

Vida política
Nas eleições municipais de 2016 foi candidato a prefeito de sua cidade natal, através da Rede Sustentabilidade (REDE), obteve 21.739 votos (9,59% dos válidos), não sendo eleito.   
Nas eleições de 2018 foi eleito , pelo PSL (Partido Social Liberal), deputado federal pelo Rio de Janeiro para a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados, com 34.274 votos (0,44% dos votos válidos).

Em 2022, Joziel tentou se reeleger, mas não conseguiu uma vaga, tendo 10.040 votos.

Nascidos em 1966
Deputados estaduais do Rio de Janeiro
Membros da Rede Sustentabilidade
Membros do Partido Social Liberal
Naturais de São João de Meriti
Membros do União Brasil
Membros do Patriota (Brasil)